Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі. 

Марі П'єрс здобула титул, у фіналі перемігши Клару Коукалову з рахунком 7-6(6), 6-2.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2004, жінки, одиночний розряд
Тур WTA 2004